José Félix Muñoz Garmendia (nascut el 1949) és un botànic i pteridòleg espanyol. Desenvolupa les seves principals activitats científiques en el Consell Superior d'Investigacions Científiques, "Departament: Biodiversitat i Conservació" del Reial Jardí Botànic de Madrid.

Col·labora en la publicació periòdica de llibres de botànica a Flora Iberica com a editor o coeditor, autor o coautor o assessor o coassessor dels volums.

Referències 

 

Botànics espanyols
Pteridòlegs